Данилова, Елизавета:
 Данилова, Елизавета Сергеевна (род. 1978) — российская писательница.
 Данилова, Елизавета (род. 1996) — российская футболистка.